Thomas Curran ist der Name folgender Personen:

* Thomas J. Curran (Thomas Jerome Curran; 1898–1958), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Thomas John Curran (1924–2012), US-amerikanischer Richter 

Siehe auch:
 Tom Curran